Blahoslavená Jana Portugalská (portugalsky Santa D. Joana de Portugal), zvaná svatá princezna Jana (Santa Joana Princesa), 6. února 1452, Lisabon, Portugalsko - 12. května 1490, Aveiro) byla portugalská infantka z dynastie Avis, dcera portugalského krále Alfonse V. Afrického a jeho manželky Isabely z Coimbry.

Biografie

Původ, mládí 
Narodila se jako jediná dcera, druhá ze tří dětí portugalského královského páru Alfonse V. a jeho první manželky Isabely z Coimbry. Její starší bratr zemřel krátce po narození a malá infantka byla prohlášena následnicí trůnu a nesla do narození svého mladšího bratra Jana titul princezny Portugalska; poté o toto postavení přišla, stavši se "pouze" portugalskou infantkou, ale jako miláček lidu byla dále zvána infantka-princezna Jana.

Osiřela v útlém věku, neboť její matka zemřela záhy po narození mladšího bratra, když byly Janě necelé čtyři roky. O dívku se pak starala její teta, matčina sestra Filipa z Coimbry a kněžna Brites de Meneses.

Dospělost 
V roce 1471 byla regentkou svého otce za jeho válečného tažení do Tangeru.

Mnohá evropská knížata se ucházela o její ruku - byl to o 18 let mladší francouzský král Karel VIII., jehož odmítla, nebo roku 1485 o osm měsíců mladší čerstvě ovdovělý anglický král Richard III. Tato nabídka byla součástí dvojitého manželského projektu, neboť ženichem Richardovy neteře Alžběty z Yorku měl být Janin bratranec, budoucí portugalský král Manuel I. Richardova smrt v bitvě u Bosworthu, o níž Jana údajně měla prorocký sen, však tyto plány zhatila.

Řeholnice 

Od útlého věku se chtěla stát jeptiškou, protože však byla druhá v pořadí následnictví portugalského trůnu, nechtěl to její otec dovolit. Teprve poté, co se její bratr, pozdější král Jan II. Portugalský, oženil a zplodil potomka, vstoupila silně nábožensky založená infantka ve věku 23 let 25. ledna roku 1475 do dominikánského řádu, roku 1485 pak oblékla řeholní roucho a složila řeholní slib v klášteře v Aveiru.

Smrt a úcta 
V klášteře v Aveiru také o pět let později, 12. května roku 1490 zemřela a byla zde i pochována. U jejího hrobu mělo dojít k řadě zázračných uzdravení.

Po smrti začala být spontánně považována za svatou, a protože jí bylo připisována řada uzdravení a zázraků, byla 4. dubna roku 1693 papežem Inocencem XII. blahořečena.

Její svátek se slaví 12. května.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p21714.htm#i217134
 http://www.arqnet.pt/dicionario/joana_santa.html
 http://www.newadvent.org/cathen/08409a.htm
 http://www.av.it.pt/aveirocidade/pt/monumentos/monu10.htm

Avizové
Portugalští regenti
Portugalské infantky
Portugalští blahoslavení
Dominikánky
Narození v roce 1452
Narození 6. února
Narození v Lisabonu
Úmrtí v roce 1490
Úmrtí 12. května
Úmrtí v Aveiru (Portugalsko)
Pohřbení v Aveiru (Portugalsko)
Ženy